Fu-yü-chen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fuyu (häradshuvudort), Heilongjiang, 
 Fuyu (ort), Jilin, 

Robotskapade Kinaförgreningar